

Населені пункти та їхні частини

 Ястшембники — село в гміні Дзялошице Піньчовського повіту Свентокшиського воєводства
 Ястшембники — село в гміні Опалениця Новотомиського повіту Великопольського воєводства
 Ястшембники — село в гміні Блізанув Каліського повіту Великопольського воєводства
 Ястшембники — село в гміні Славобоже Свідвинського повіту Західнопоморського воєводства
 Ястшембники — лісова осада в гміні Опалениця Новотомиського повіту Великопольського воєводства

Примітки